Бранислав Янош (; род. , Тренчин, Чехословакия) — словацкий хоккеист и тренер, игравший на позиции левого крайнего нападающего.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы «Дукла» (Тренчин).

Выступал за клубы «Дукла» (Тренчин), «Брюнес» (Евле), «Злин», «Тршинец», «Капфенбергер СВ», «Зволен», «Слован» (Братислава), ХК «Трнава», «Лаузитцер Фюхсе», «Жилина», «Витковице Стил», «Банска-Бистрица», «СХК 37 Пьештяны», «ГКС» (Тыхы), ХК «Превидза», ХК «Пухов», ХК «Дубница».

В чемпионатах Словакии — 578 матчей, 470 очков (217+253). В чемпионатах Чехии — 270 матчей, 187 очков (87+100).  В чемпионатах Чехословакии — 172 матча, 185 очков (97+88). В чемпионатах Швеции — 15 матчей, 4 очка (2+2).

В составе национальной сборной Словакии: участник зимних Олимпийских игр 1994 и 1998 (12 матчей, 2+4), участник чемпионатов мира 1994 (группа C), 1995 (группа B), 1996, 1997 и 1998 (32 матча, 9 шайб + 12 передач).

После окончания карьеры хоккеиста стал тренером. Тренирует клуб «Гладиаторс Тренчин».

Достижения 
 Чемпион Чехословакии (1992)
 Чемпион Словакии (1994, 1997, 2005)
 Чемпион мира 1994 (группа C), 1995 (группа B)
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (1989), чемпионата Чехословакии (1990), чемпионата Словакии (1995, 1996)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (1991), чемпионата Чехословакии (1991, 1993), чемпионата Чехии (1999), чемпионата Словакии (2003, 2004), чемпионата Польши (2013)

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Родившиеся в Тренчине
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Капфенберг»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Трнава»
Игроки ХК «Лаузитцер Фюксе»
Игроки ХК «Тыхы»
Игроки ХК «Прьевидза»
Игроки ХК «Пухов»
Игроки ХК «Дубница»
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Словакии